Я́годное — название населённых пунктов:

Населенные пункты

Белоруссия 
 Ягодное — деревня в Ветковском районе Гомельской области.
 Ягодное — деревня в Пуховичском районе Минской области.

Казахстан 
 Ягодное — село в Астраханском районе Акмолинской области.
 Ягодное — село в Абайском районе Карагандинской области.

Россия 
Алтайский край
 Ягодное — посёлок в составе города Барнаул.

Брянская область
 Ягодное — деревня в Климовском районе.
 Ягодное — деревня в Новозыбковском районе.

Бурятия
 Ягодное — село в Селенгинском районе.

Владимирская область
 Ягодное — деревня в Собинском районе.

Волгоградская область
 Ягодное — село в Ольховском районе.
 Ягодное — село в Руднянском районе.

Калининградская область
 Ягодное — посёлок в Гвардейском районе.
 Ягодное — посёлок в Зеленоградском районе.
 Ягодное — посёлок в Нестеровском районе.
 Ягодное — посёлок в Полесском районе.
 Ягодное — посёлок в Правдинском районе.

Калужская область
 Ягодное — деревня в Ульяновском районе.

Краснодарский край
 Ягодное — село в Приморско-Ахтарском районе.

Курганская область
 Ягодное — село в Альменевском районе.

Ленинградская область
 Ягодное — деревня в Приозерском районе.

Липецкая область
 Ягодное — село в Данковском районе.

Магаданская область
 Ягодное — посёлок городского типа в Ягоднинском районе.

Нижегородская область
 Ягодное — деревня в Богородском районе.
 Ягодное — деревня в Николо-Погостинском сельсовете Городецкого района.
 Ягодное — деревня в Смольковском сельсовете Городецкого района.
 Ягодное — село в Перевозском районе.
 Ягодное — деревня в Пильнинском районе.

Омская область
 Ягодное — деревня в Азовском немецком национальном районе.
 Ягодное — деревня в Любинском районе, упразднена в 1972 г.

Оренбургская область
 Ягодное — село в Грачёвском районе.

Орловская область
 Ягодное — деревня в Колпнянском районе.

Рязанская область
 Ягодное — село в Сараевском районе.

Самарская область
 Ягодное — село в Ставропольском районе.
Саратовская область
 Ягодное — исчезнувшее село в Фёдоровском районе.

Томская область
 Ягодное — село в Асиновском районе.
 Ягодное — посёлок в Верхнекетском районе.
 Ягодное — посёлок в Томском районе.

Тульская область
 Ягодное — деревня в Щёкинском районе.

Украина 
 Ягодное — село в Мурованокуриловецком районе Винницкой области.
 Ягодное — село в Турийском районе Волынской области.
 Ягодное — село в Новомосковском районе Днепропетровской области.
 Ягодное — село в Покровском районе Днепропетровской области (ликвидировано в 1993 году).
 Ягодное — посёлок в Бахмутском районе Донецкой области.
 Ягодное — село в Александрийском районе Кировоградской области.
 Ягодное — село в Купянском районе Харьковской области.
 Ягодное — село в Черниговском районе Черниговской области.

Озера

Казахстан 
 Ягодное — озеро в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области.

См. также 
 Ягодное сельское поселение
 Ягодный
 Ягодная
 Новоягодное